Дацьківська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад Української РСР та України.

 Дацьківська сільська рада — Житомирська область, Чуднівський район
 Дацьківська сільська рада — Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район